UltraSPARC T1 — многоядерный микропроцессор с аппаратной поддержкой многопоточности, разработанный Sun Microsystems, до анонса 14 ноября 2005 г. известен как Niagara.

Процессор базируется на RISC-архитектуре UltraSPARC Architecture 2005 specification с поддержкой набора команд SPARC v9 и выпускается в различных модификациях, различающихся тактовыми частотами (1—1,4 ГГц) и количеством ядер (4, 6 и 8 ядер) с аппаратной поддержкой четырёх потоков (чередование 4 «лёгких» процессов — , LWP) на ядро. В 2007 году Sun представила новый процессор-преемник UltraSPARC T2.

История 
Работы над процессором, оптимизированным для многопоточных приложений, начались в Sun Microsystems во второй половине 1990-х в рамках проекта MAJC (Microprocessor Architecture for Java Computing) — разработка аппаратной платформы Java-станций. Первоначально предполагалось, что применимость Java будет ограничена устройствами бытовой электроники, максимум — персональными компьютерами, поэтому, хотя часть наработок по аппаратному управлению потоками была использована в серверных системах, после невостребованности разработок офисных пакетов Corel и Lotus, написанных на Java, несмотря на готовность в 1999 г. двухъядерного процессора MAJC-5200 с интегрированным контроллером памяти и графическим препроцессором, проект MAJC был переориентирован в разработку многопоточных процессоров для серверных систем.

Вторым (и ключевым) фактором явился проект Hydra Стэнфордского университета (Stanford Hydra Single-Chip Multiprocessor) по разработке однокристального многоядерного суперскалярного процессора с разделяемым кэшем, финансировавшимся DARPA, возглавлявшимся Кунле Олукотуном (Kunle Olukotun). Результатом проекта в 1998 г. стал однокристальный процессор с четырьмя процессорными ядрами MIPS R10000 и основание Олукотуном компании Afara Websystems. После перехода из Sun в Afara Леса Кона (Les Kohn), одного из разработчиков UltraSPARC I, Hydra была переориентирована на архитектуру UltraSPARC I и в 2002 г. Afara Websystems была куплена Sun Microsystems.

Аппаратная архитектура 

UltraSPARC T1 представляет собой кристалл, на котором размещаются до 8 ядер SPARC V9 с 16 Кбайт L1 кэша инструкций и 8 Кбайт L1 кэша данных, и блок операций с плавающей точкой (FPU), объединяемых внутрипроцессорным коммутатором (crossbar) с пропускной способностью 132 Гбайт/сек. К коммутатору присоединены 4 банка L2 кэша суммарной ёмкостью 3 Мбайт, разделяемого всеми процессорными ядрами. Каждый из банков обслуживается контроллером памяти DDR-II DRAM, используются 144-битные интерфейсы, агрегированная пиковая пропускная способность контроллеров — 25 Гбайт/сек. В качестве интерфейса ввода-вывода используется 128-битная шина J-Bus interface (JBI).

Логическая архитектура

Применение 
По состоянию на август 2007 процессор UltraSPARC T1 используется только в серверах Sun Microsystems:
 Sun Blade 6000 Modular System
 Sun SPARC Enterprise T1000 Server
 Sun SPARC Enterprise T2000 Server
 Sun Fire T1000 Server
 Sun Fire T2000 Server
 Netra T2000 Server
 Netra CP3060 Blade

Источники

Литература 
 MAJC architecture tutorial // Sun Microsystems White Paper
 OpenSPARC™ T1 Microarchitecture Specification // OpenSPARC.net

Ссылки 
 Sun Studio 12 на системах UltraSPARC T1 и T2

SPARC
Открытое аппаратное обеспечение
Микропроцессоры фирмы Sun Microsystems
Многоядерные процессоры